Vizzardelli ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Vizzardelli (1791–1851), italienischer Kardinal
 Giorgio Vizzardelli (1922–1973), italienischer Serienmörder